Curuá, planta
Curuá (Pará), município
Rio Curuá

Desambiguações de topônimos